Сијенега де Санта Роса има више значења:

 Сијенега де Санта Роса, Ла Сијенега (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега де Санта Роса (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику